Henry Thomson (1820–1904), chirurgien britannique
 Henry Francis Herbert Thompson (1859–1944), égyptologue britannique
 Henry Thompson (3e baronnet) (1796–1868)
 Henry Yates Thompson (1838–1928), collectionneur et propriétaire de journaux britannique

Voir aussi